Dschumada ist Bestandteil des Namens zweier islamischer Monate:

 Dschumada l-ula, 5. Monat des Kalenderjahres
 Dschumādā th-thāniya, 6. Monat des Kalenderjahres